Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1926 года под эгидой ЛИХГ проходил с 11 по 19 января 1926 года в Давосе (Швейцария). Впервые в турнире участвовало 9 команд, которые сыграли 25 матчей, что побило все рекорды. Чемпионом впервые в своей истории стала сборная Швейцарии. Эта победа швейцарцев стала сенсационной, так как до этого турнира эта сборная выиграла лишь один официальный матч — против сборной Испании. Несмотря на это, было отмечено увеличение уровня чемпионата, особенно в плане оборонительных действий команд.

Сборная Польши впервые участвовала на чемпионатах Европы. Она заняла шестое место, одолев в борьбе за это место сборную Бельгии. Поляки стали вторым откровением турнира после швейцарцев. У хоккеистов польской команды отмечали хорошее катание и правильное чтение игры.

Из-за большого числа участников чемпионат прошёл по сложной системе розыгрыша. Впервые были проведены предварительное раунды в трёх группах, включающие по три команды. Победители групп напрямую квалифицировались в финальную группу, а команды занявшие вторые места в группах розыгрывали место четвёртого участники финального раунда. Среди команд, занявших третьи места, шла борьба за выход на матч за 6-е место, в которой также выходила команда, занявшая последнее место в матчах за 4-6 места.

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Утешительный раунд

Матчи за 4-6 места

Матчи за 7-9 места

Матч за 6-е место

Финальный раунд 
Сборные Швейцарии, Чехословакии и Австрии закончили этот турнир с одинаковым числом побед и поражений, а две последние — с одинаковой разницей забитых и пропущенных шайб, поэтому решено было организовать ещё один турнир между этими тремя сборными.

Первый турнир

Второй турнир 

Время местное (UTC+1).

Итоговое положение команд

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

1926
ЧЕ
Хоккей
Хоккей
Январь 1926 года
Чемпионаты Европы в 1926 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии